Адамі — прізвище.

Відомі носії 
 Едвард Фенек Адамі (, 1934) — мальтійський політик і державний діяч.
 Фрідріх Вільгельм Адамі (, 1816—1893) — німецький письменник переважно прусько-патріотичної традиції.
 Джузеппе Адамі (, 1878—1946) — італійський лібретист, який співробітничав з Джакомо Пучіні і Франко Віттадіні.